Тотана́йская во́лость — административно-территориальная единица в составе Перекопского уезда Таврической губернии. Образована в результате земской реформы 1890 года, при реорганизации Эйгенфельдской и, частично, Григорьевской волости.

География 
Располагалась в юго-восточной части уезда, от левого берега Салгира на юге, до линии современного шоссе  Джанкой — Керчь на севере. На севере и востоке — Ак-Шеихская волость, на западе — Александровская и Богемская волости, на юге — юго-востоке граничила с Феодосийским и Симферопольским уездами. Рельеф — плоская степь. Занимала, в основном, северо-запад и юго-восток современного Джанкойского и северо-восток Красногвардейского районов, плюс несколько сёл Нижнегорского.

Состояние на 1892 год 
В «…Памятной книжке Таврической губернии на 1892 год» в волости записаны всего 3 деревни, остальные поселения — со статусом села и 1 экономия Джав-Борю с 50 жителями, всего населения зафиксировано 3027 человек.

Деревни — Джав-Борю с 10 жителями, Маре — 76 человек и Отар — 20 жителей. Сёла:

 Адаргин — 209 жит.
 Конрат — 118 жит.
 Бек-Болатчи — 51 жит.
 Бекказы — 84 жит.
 Берлак — 121 жит.
 Владиславка — 473 жит.
 Немецкий Джанкой — 131 жит.
 Джаркуи — 5 жит.

 Карамин — 272 жит.
 Карангут — 33 жит.
 Коджангул — 44 жит.
 Коктеин — 94 жит.
 Кульоба — 167 жит.
 Месит — 19 жит.
 Найман — 98 жит.
 Мешен — 107 жит.

 Мурзалар-Кемельчи — 44 жит.
 Мусабий-Адаргин — 212 жит.
 Ново-Покровка — 121 жит.
 Тарханлар — 85 жит.
 Тархан-Сейтлер — 15 жит.
 Тотанай — 171 жит.
 Узун-Сокал-Джанкой-Старый — 85 жит.
 Узун-Сокал-Джанкой — 75 жит.
 Чолбаши — 37 жит.

Состояние на 1900 год 
В Памятной книжке Таврической губернии на 1900 год зафиксировано 28 населённых пунктов с 3 524 жителями, но уточнений — село или деревня — в Памятной книжке… не приведено. В волости, как преемнице колонистской Эйгенфельдской, сохранялась высокая доля крымских немцев, но немецкие названия селений из употребления вышли, заменённые на прежние крымско-татарские.

Кроме того в волости записаны 3 хутора: Даучи с 6 жителями, Джага-Баши с 34 и Джаркуи и Тархан с 60 жителями.

Состояние на 1915 год 
По Статистическому справочнику Таврической губернии. Ч.II-я. Статистический очерк, выпуск пятый Перекопский уезд, 1915 год, в Тотанайской волости Перекопского уезда числилось 66 различных поселений, из них 1 село Ново-Покровка (она же Баяут) и 28 деревень, в которых проживало 4324 человека приписных жителей и 2554 — «посторонних».

 Адаргин (он же Шенбрун)
 Аксюру-Конрат (немецкий)
 Аксюру-Конрат (вакуф)
 Аксюру-Конрат (русский)
 Башлыча
 Бек-Болатчи
 Бекказы
 Борлак
 Вакуф Беркет-Толку

 Вакуф Кара-Тотанай
 Владиславка
 Карамин
 Карангут
 Коджангул
 Коктеин
 Кульоба
 Маре
 Месит

 Мешен
 Музаллар-Кемельчи
 Мусабий-Адаргин
 Найман (он же Гогхейм)
 Немецкий Джанкой (он же Карлсруэ)
 Оттар-Петровка
 Табун-Адаргин
 Тотанай
 Узун-Сакал-Джанкой (немецкий)
 Узун-Сакал-Джанкой (татарский)

Кроме того в волости числились посёлок Оттар-Петровка, выселок Джавборю, хутора Андреевка, Джав-Борю, Джага-Баши, Джаркуи, Карангут-Джаракчи, Музалар-Кемельчи, Эркелик (он же Султан-Базар). Была одна усадьба «Бузавчи», 2 экономии Джав-Борю, полустанок Каранкурт, 1 железнодорожная казарма, 4 полуказармы и 12 железнодорожных будок и кирпично-черепичный завод.

Волость существовала до упразднения, согласно постановлению Крымревкома от 8 января 1921 года.

Примечания

Литература